Alta tensão — conceito de engenharia elétrica
 Bird on a Wire — filme (1990) com Mel Gibson e Goldie Hawn
 Haute Tension — filme francês com Cecille de France conhecido informalmente como Alta Tensão

Ver também
 

Desambiguações de cinema